Il pentathlon moderno alle Olimpiadi del 1992 prevedeva due titoli (entrambi per gli uomini): gara individuale e gara a squadre. 
Il concorso si e svolto in 5 giorni:
Prova di scherma, tenutasi il 26 luglio presso il Palau de la Metallúrgia.
Prova di Nuoto, svoltasi il 27 luglio presso la Piscines Bernat Picornell.
Prova di Tiro, tenutasi il 27 luglio presso il Campo de Tir Olímpic de Mollet.
Prova di Corsa, tenutasi il 28 luglio presso il  Circuit de Cros.
Prova Equestre, tenutasi il 29 luglio presso il Real Club de Polo.

Classifica finale 

Pentathlon moderno ai Giochi della XXV Olimpiade